Sammetsspindlar (Eresidae) är en familj av spindlar som beskrevs av Carl Ludwig Koch 1851. Sammetsspindlar ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eresidae 94 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar